Intaglio, como técnica artística en donde se crea una imagen por corte, tallado o grabado en una superficie plana o también puede designar a los objetos fabricados con estas técnicas, puede referirse a:

 Relieve
 Talla de madera